Seuneubok Jalan (Idi Tunong), een plaats in Indonesië
Seuneubok Jalan (Peureulak Timur), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing